L'analyse bioénergétique est une psychothérapie alternative développée par Alexander Lowen qui reprend et développe les notions pseudo-scientifiques développées par Wilhelm Reich sur le lien entre typologie caractérielle et schémas neuro-musculaires structurés.

Histoire 
En 1956, Alexander Lowen, John Pierrakos et William Walling, tous trois disciples de Reich, créent à New-York l'Institute for bioenergetic analysis (IBA). En 1983, pour fédérer les diverses sociétés d'analyse bioénergétique dans le monde, Lowen crée l'International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA).

En France, la SFABE (Société française d'analyse bioénergétique) s'est constituée en 1978 autour d'un projet de formation d'Alexander Lowen et Ed Müller pour introduire l'analyse bioénergétique en France et la distinguer de ce qu'on appelait les bio-énergies, fourre-tout qui déferlait. Les cinq premiers formés, qui sont en même temps les membres fondateurs de la SFABE, sont Alain Amselek, Jean-Loup Briaudet, Jean-Marc Guillerme, Jacques Mariot et Guy Tonella.

Une recherche sur la validité de la méthode a été développée et publiée par des membres de l’Institut Internationale d'Analyse Bioénergétique.

Il existe aujourd'hui en plus une Alexander Lowen Foundation.

Toutefois, aucune étude n'a pu mettre en évidence une efficacité manifeste de cette approche, qui demeure donc à considérer commeune pseudo-science. 
Ainsi, la thérapie par la bioénergie ou analyse bioénergétique n'est encadrée par aucune autorité, et n'importe qui peut se proclamer « bioénergéticien » sans la moindre formation - même si certains instituts privés proposent des formations, dont le diplôme n'a aucune valeur institutionnelle. Aucune preuve de son efficacité thérapeutique n'a jamais été apportée. La bioénergie thérapeutique n'a pas de définition consensuelle, et un grand nombre de pratiques sans lien entre elles peuvent être proposées par des individus sous cette bannière.

Liens externes

Notes et références

Bibliographie 
 La Bioénergie, Alexander Lowen, Tchou, 1976 – Réédité en 2015 sous le titre L'analyse bioénergétique : Une thérapie psychocorporelle chez Enrick B. Editions
 Le corps bafoué, Tchou, 1977 – Réédité sous ce titre en 2015 chez Enrick B. Editions	
 Amour et orgasme: le bonheur sexuel, Tchou, 1977
 Le plaisir, Tchou 1976
 La dépression nerveuse et le corps, Tchou, 1977
 La pratique de la bioénergie, Tchou, 1977 - Réédité sous ce titre en 2015  chez Enrick B. Editions
 Lecture et langage du corps, Ed. Saint Yves, 1977
 La peur de vivre, EPI, 1983 - Réédition en 2017 par Enrick B.Editions
 Gagner à en mourir, une civilisation narcissique, H&G, 1987
 Le cœur passionnément, Tchou, 1989
 La spiritualité du corps, Éditions Dangles, 1993
 La joie retrouvée, Éditions Dangles, 1995
 Honorer le Corps: l'autobiographie d'Alexander Lowen, M.D. (2004). Bioenergetic Press Ed., Floride, USA
 The Voice of the Body, 2005 : Recueil de conférences données par Al Lowen, Bioenergetics Press Ed., Floride, USA
 L'analyse Bioénergétique. Guy Tonella. Bernet-Danilo. (2003)

Psychothérapie
Psychothérapie corporelle
Thérapie énergétique